Heilsbach ist ein Gewässername:

 Heilsbach (Grüsselbach), rechter Zufluss des Grüsselbachs (zur Taft) in Rasdorf, Landkreis Fulda, Hessen
 Heilsbach (Hardtbach), rechter Zufluss des (ab?) hier Alter Bach genannten Hardtbachs in Lessenich/Meßdorf, kreisfreies Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Heilsbach (Königsbruchgraben) – zwei rechte Zuflüsse des Königsbruchgrabens (rechter Teilungslauf der hier noch Saarbach genannten Sauer) unterhalb von Fischbach bei Dahn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Kleiner Heilsbach oder Waldgraben (Königsbruchgraben), von rechts
 Heilsbach (Königsbruchgraben), von rechts bei der Ferienkolonie Heilsbach

Siehe auch:
 Heilbach